Okręty US Navy o nazwie USS "Monterey" pochodzącej od bitwy o Monterey w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej:

Pierwszy "Monterey" był holownikiem o napędzie śrubowym, który operował w rejonie zatoki San Francisco w latach 1863-1892.
Drugi "Monterey" (BM-6) był opancerzonym monitorem, który był w służbie w latach 1893-1921.
Trzeci "Monterey" (CVL-26) był lekkim lotniskowcem, który był w służbie w latach 1943-1956 i brał udział w działaniach II wojny światowej.
Czwarty "Monterey" (CG-61) jest krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1990 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok).

Inne jednostki noszące nazwę "Monterey":
 SS Monterey (1931) liniowiec pasażerki linii Matson, który brał udział w działaniach II wojny światowej. Zatopiony w 2000.
 "Monterey" statek pasażerski linii Matson zbudowany w 1952 na kadłubie typu C4 Mariner noszącym wcześniej nazwę "Free State Mariner". Przemianowany na "Monte" w 2006 i złomowany w 2007.

Monterey